Teletón 2013 puede hacer referencia a las siguientes cruzadas benéficas:
 Teletón 2013 de Colombia.
 Teletón 2013 de Perú.